Władysław Ryszard Juszkiewicz (1895–1940) – polski urzędnik, pisarz, tłumacz i porucznik Wojska Polskiego
 Władysław Juszkiewicz (1928–1998) –  polski polityk, poseł na Sejm PRL VII i VIII kadencji